Der Begriff Frieden von Saint-Germain bezeichnet verschiedene Vertragsschlüsse im französischen Ort Saint-Germain-en-Laye. Es können gemeint sein

 der Frieden von Saint-Germain (1570) zwischen dem französischen König Karl IX. und den Hugenotten.
 der Frieden von Saint-Germain (1679) zwischen Frankreich, Schweden und Brandenburg
 der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (1679) zwischen Frankreich und Brandenburg
 der Staatsvertrag vom 10. September 1919 mit Österreich, siehe Vertrag von Saint-Germain, einer der sog. „Pariser Vorort-Verträge“ nach dem Ersten Weltkrieg

Siehe auch: Vertrag von Saint-Germain-en-Laye